El Duque Federico Pablo Guillermo de Wurtemberg (; Bad Carlsruhe, Silesia, Reino de Prusia, 25 de junio de 1797-Mergentheim, Reino de Württemberg, 25 de noviembre de 1860) fue un miembro de Casa de Württemberg y duque de Württemberg, que como naturalista y explorador alemán, a principios del siglo XIX llevó a cabo varias expediciones a Norteamérica, norte de África y Australia. En 1829, descubrió las fuentes del río Misuri.

Familia 
Fue el quinto y más joven hijo del duque Eugenio de Württemberg y de su esposa la princesa Luisa de Stolberg-Gedern. A través de su padre, Pablo Guillermo era nieto de Federico II Eugenio, duque de Württemberg y de su esposa Federica de Brandeburgo-Schwedt, y sobrino de Federico I de Wurtemberg, el primer rey de Württemberg.

Expediciones 
Entre los años 1822 a 1824, realizó su primer gran viaje de investigación a Cuba y Norteamérica. Dejó un diario describiendo las plazas visitadas y detalles etnológicos. Varios artistas produjeron numerosas imágenes de paisajes, plantas, animales para acompañar el texto.

Se dedicó especialmente al estudio del Norte y de América del Sur. Pasó tiempo explorando el oeste de Estados Unidos, encontrándose con el hijo de Sacagawea, Jean Baptiste Charbonneau. En 1823, después de su primera reunión con Jean Baptiste Charbonneau, en el río Kansas, probablemente organizado por William Clark, Pablo Guillermo abandonó el campamento y se dirigió al norte con el veterano de las Grandes Llanuras Toussaint Charbonneau, el padre de Jean Baptiste y el marido de Sacagawea, contratado como intérprete. El duque y su partida pasaron cinco meses en México, en el Misuri superior visitando fuertes de comercio, naciones indias, y recolectando datos científicos. Pablo Guillermo es incluido tradicionalmente como uno de los primeros exploradores de los nacimientos de los ríos Misisipi y Misuri.

A finales de los años 1850, visitó al barón Ottmar von Behr, un granjero alemán, y mejorador ovino, meteorólogo, y científico que vivía en Sisterdale, Texas. Cuando visitó New Braunfels en 1855, el artista Carl G. von Iwonski le hizo un regalo de seis bocetos a lápiz del trabajo en Texas.

Matrimonio y vida posterior 
Se casó en 1827 con la princesa María Sofía Teresa de Thurn y Taxis, quinto hijo y cuarta mujer de Carlos Alejandro, V Príncipe de Thurn y Taxis y de su esposa la duquesa Teresa de Mecklemburgo-Strelitz, el 17 de abril de 1827 en Regensburg. Pablo Guillermo y María Sofía Dorotea tuvieron un hijo:

 Duque Guillermo Fernando 'Maximiliano' Carlos de Württemberg (castillo de Taxis, 3 de septiembre de 1828 - Regensburg, 28 de julio de 1888), que se casaría con la princesa Herminia de Schaumburg-Lippe, la hija mayor de Adolfo I de Schaumburg-Lippe.

Se divorció de María Sofía Dorotea el 2 de mayo de 1835. Tras el fin de su matrimonio, Pablo Guillermo residía en Schloss Mergentheim en Mergentheim, donde guardaba su extensa colección etnológica adquirida durante sus viajes. En Bad Carlsruhe, Silesia, construyó el "Palacio Paulusburg", pero se terminó el año de su muerte.

Obra literaria 
 Paul von Württemberg. Early Sacramento: glimpses of John Augustus Sutter, the Hok farm, and neighboring Indian tribes, Sacramento: Sacramento Book Collectors Club, 1973 OCLC 3187671 ASIN B000GR0CVO

 Paul von Württemberg. Paul Wilhelm, Duke of Württemberg Travels in North America 1822 -1824, tradujo W. Robert Nitzke. Ed. × Savoie Lottinville Norman. Univ. of Oklahoma Press, 1973 (reimpreso). The Am. Exploration and Travel 63 ASIN B0006C3UE0

Títulos, estilos, honores y armas

Títulos y estilos 
 25 de junio de 1797 - 25 noviembre de 1860: Su Alteza Real Duque Pablo Guillermo de Wurtemberg

Ancestros

Referencias 

 David James: El Río de la Plata en 1853. El duque Paul Wilhelm von Wurttemberg y el pintor Otto Grashof en Buenos Aires y Montevideo. En: Historia Revista Trimestral de historia Argentina, Americana y española, octubre, diciembre de 1965, p. 50-104.
 Siegfried Augustin (ed.) Herzog Paul Wilhelm von Württemberg, Reise nach dem nördlichen Amerika in den Jahren 1822 bis 1824. Múnich 1978
 Kazimierz Bobowski. Paul Herzog von Württemberg. In: Das Haus Württemberg - Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, ISBN 3-17-013605-4
 Monika Firla, Hermann Forkl. Herzog Paul Wilhelm von Württemberg (1797 - 1860) und Afrika (Sudan, Äthiopien, Kanuri und Afroamerika). In: Tribus, N.F. 47/1998 pp. 57-95
 Kilian Klann. Die Sammlung indianischer Ethnographica aus Nordamerika des Herzog Friedrich Paul Wilhelm von Württemberg. Wyk auf Föhr 1999
 Monika Firla. Herzog Paul Wilhelm von Württemberg. Naturforscher, Ethnograph, Reisender, Sammler und Museumsgründer. In: Gerhard Thaddey/Joachim Fischer (ed.) Lebensbilder aus Baden-Württemberg. Vol. 20. Stuttgart 2001 pp. 226-257.

Enlaces externos 
 DNB portal 118981943
 Herzog Paul Wilhelm von Württemberg en Balduin Möllhausen
 Die unrühmliche Rolle des Herzogs Paul Wilhelm von Württemberg en Sandy Hill Creek

Duques de Wurtemberg
Casa de Württemberg
Botánicos de Alemania del siglo XIX
Exploradores de Alemania del siglo XIX
Naturalistas de Alemania del siglo XIX
Etnólogos de Alemania del siglo XIX
Personas del viejo oeste estadounidense
Plantas descritas por Württemb.
Exploradores de África del siglo XIX de Alemania
Exploradores de América del Norte
Exploradores de Australia
Personas de la Provincia de Silesia